Merom ( — высь) — технологическая разновидность (ядро) процессоров платформы Conroe производителя Intel.

История 
Разработана в Хайфе, Израиль. На рынок платформа Conroe выходила с двумя электрически совместимыми процессорами — Yonah ( — голубь) и последовавшим за ним Merom, выполненными по 65 нм техпроцессу. Yonah был уже третьим поколением платформы Centrino, нацеленной на мобильный сегмент, после поколений Banias ( — заповедник на севере Израиля) и Dothan ( — древний еврейский род).
Стоит отметить, что с выходом Intel Core и двух-ядерных процессоров, настольный и мобильный сегменты очень сблизились. Настольные процессоры переняли много черт от своих «мобильных братьев». Недаром они и называются почти одинаково.

Двухъядерные процессоры Intel Core Duo на ядре Yonah

Эти процессоры выходили на рынок с индексами T, L (Маркированные числами от 2300 до 2700) и U.

U-семейство имеет тактовую частоту от 1,06 ГГц и частоту системной шины 533 МГц, снабжены кэшем L2 объёмом в 2 МБ. Потребляемая мощность — 9 Вт.

Остальные процессоры имеют FSB 667 МГц и кэш L2 также 2 МБ с частотой ядра от 1,5 ГГц (L2300). Топовая модель T2700 имеет частоту 2,33 ГГц и потребляет до 31 Вт.

Все они предполагаются для использования с мобильными чипсетами 945 и 915 разных модификаций (PM, GM со встроенной графикой или GMS).

Следует помнить, что ядро Yonah имеет две модификации — двухъядерную Yonah-DC (Yonah-2P) и одноядерную Yonah-SC (Yonah-1P). Выше речь шла только о двухъядерных процессорах. Но Intel не забыла и свою одноядерную платформу Core Solo.

Процессоры Intel Core Solo на ядре Yonah-SC (или Yonah-1P)
В этой линейке всего 2 семейства T и U. В каждом по 2-3 модели процессоров.
U-семейство традиционно на шине 533 Мгц и с L2 2 МБ. Оно представлено всего 2 моделями Core Solo U1400 с частотой 1,20 ГГц и Core Solo U1300 с частотой 1,06 ГГц.
В T-семействе 3 модели Core Solo T1400 — 1,83 ГГц (FSB 667 МГц), Core Solo T1350 — 1,86 ГГц (FSB 533 МГц) и
Core Solo T1300 1,66 ГГц (FSB 667 МГц). Все модели имеют кэш L2 2 МБ.

Маркировка 
Маркетинговое название процессоров и их маркировка формировались по схеме: индекс модели состоит из буквенно-цифрового обозначения, где первая буква указывает на термопакет TDP, в который должен «вписаться» процессор, а остальные 4 цифры указывают на индекс его производительности.
Первая буква обозначает:

X TDP более 75 Вт

E TDP от 50 Вт и выше

T TDP 25 Вт — 49 Вт

L TDP 15 Вт — 24 Вт (Low Voltage)

U TDP 14 Вт и менее (Ultra Low Voltage)

Двухъядерные процессоры Intel Core 2 Duo с ядром Merom вышли с индексами T и L. Они имеют частоту системной шины от 667 до 800 МГц и общий кэш L2 объёмом 2 или 4 МБ (см. таблицу ниже).

Процессоры Merom

Ссылки 
 Спецификации процессора для мобильных ПК на официальном сайте компании Intel

Intel
X86